Serie A 1929/1930 var den första säsongen för Serie A, men det 30:e italienska mästerskapet i fotboll. AS Ambrosiana vann serien.

Slutställning 

 – Mästare och kvalificerade till Mitropacupen 1930.
 – Kvalificerade till Mitropacupen 1930.
 – Nerflyttade till Serie B 1930/1931.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
 Alla resultat och målskyttar säsongen 1929/1930

1929 i Italien
1930 i Italien
Fotbollssäsongen 1929/1930
1929/1930